The Way of All Flesh est une expression anglaise  qui peut faire référence à :
un roman de Samuel Butler, The Way of All Flesh, en 1903, traduit en français  sous le titre de Ainsi va toute chair ;
 Quand la chair succombe, un film américain de Victor Fleming de 1927, dont c'est le titre original ;
 The Way of All Flesh, un album du groupe français de death metal Gojira sorti en 2008.